Kreva, település Fehéroroszországban
 Kreva (1976) japán zenész, rapper és zenei producer